Dalešice, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Dalešice, comune mercato del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina